Тишинка — топоним в России:

Населенные пункты 
 Тишинка — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Тишинка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Тишинка — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Реки 
 Тишинка — река в Кромском районе Орловской области.
 Тишинка — река в Псковской области.